Nørregaard, auch Nørregård, ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Nørregaard (* 1981), dänischer Segler
 Asta Nørregaard (1853–1933), norwegische Malerin
 Benjamin Wegner Nørregaard (1861–1935), norwegischer Offizier, Eisenbahningenieur und Journalist
 Harald Nørregaard (1864–1938), norwegischer Jurist
 Hans Edvard Nørregård-Nielsen (* 1945), dänischer Journalist und Kunsthistoriker
 Hjalte Bo Nørregaard (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Svend-Erik Nørregaard (1941–2002), dänischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker